Триберг-им-Шварцвальд () — город в Германии, в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Фрайбург. Входит в состав района Шварцвальд-Бар. Население составляет 4790 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 33,32 км². Официальный код — 08 3 26 060.

В честь Триберга назван астероид(619) Триберга, открытый в 1906 году.

Достопримечательности 
В районе города протекает река Гутах, которая образует здесь десятиярусный каскад водопадов с общим перепадом высот свыше 160-ти метров.  входит в десятку самых больших водопадов Германии.

Личности связанные с городом 
В городе Триберг жил и умер известный киевский, советский, немецкий шахматист Ефим Боголюбов (родился в Киевской губернии, село Станиславчик). В этом же городе Триберг он и похоронен.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга